Anoia kan syfta på:

 Anoia, ett grevskap (comarca), i centrala Katalonien.
 Anoia, Kalabrien, en ort i regionen Kalabrien i Italien.
 Riu Anoia, ett vattendrag i Spanien.